

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nowy Dzikowiec – przysiółek wsi Dzikowiec  w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Nowy Dzikowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec

Zobacz też 
 Dzikowiec